Sthen bezeichnet
 Sthen, zwei historische Einheiten der Kraft

Sthen ist der Familienname von
 Hans Christensen Sthen (1544–1610), dänischer Pfarrer und Schriftsteller